Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Валенсия» 94-м в его истории.

Команда 2013/14

Состав команды 
 Список игроков основного состава футбольного клуба «Валенсия» в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Лига Европы УЕФА 2013/14

Групповой этап

Примечания

Ссылки 
 ФК «Валенсия» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Валенсия